El Campionat del Món de natació en piscina curta es realitza des de 1993 organitzat per la Federació Internacional de Natació (FINA) cada any senar.

Es tracta d'una edició menor del Campionat del Món de natació. Fou creat per donar més impuls a la natació a nivell internacional. Aquests campionats inclouen només proves de natació en una piscina de 25 m. i se celebren en anys diferents als mundials.

Edicions 

 (*) - Piscina provisional, construïda per a l'ocasió

Medaller històric (1993-2012)

Enllaços externs 
 Federació Internacional de Natació (FINA)

Referències